Lastrup ist der Name folgender Orte:
 Lastrup, Gemeinde im Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Holte-Lastrup, Ortsteil der Gemeinde Lähden, Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Lastrup (Minnesota), Ort im Morrison County, Minnesota, USA

Siehe auch:
 Låstrup, Ort in der Viborg Kommune, Region Midtjylland, Dänemark